Liverpool FC deltog säsongen 2013/2014  i Premier League, FA-cupen och Engelska Ligacupen. Manager var Brendan Rodgers och lagkapten Steven Gerrard, som den 15 juli 2013 förlängde sitt kontrakt med Liverpool ytterligare två säsonger. Liverpool värvade inför säsongen backen Kolo Touré på fri transfer från Manchester City , anfallaren Iago Aspas från Celta Vigo för 7 miljoner pund , målvakten Simon Mignolet från Sunderland för 9 miljoner pund  samt offensive mittfältaren Luis Alberto från Sevilla för 6 miljoner pund.. Ett flertal spelare lämnade klubben inför säsongen, däribland Andy Carroll, Jonjo Shelvey och den uppskattade trotjänaren Jamie Carragher, som avslutade sin karriär vid slutet av säsongen 2012/2013.

Liverpool slutade på andra plats i Premier League denna säsong, efter Manchester City.

Spelartrupp

Premier League

Matcher

Poängtabell

FA-cupen

Matcher

Engelska Ligacupen

Matcher

Referenser 

2013/2014
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2013/2014